La parella femenina formada per l'hongaresa Tímea Babos i la francesa Kristina Mladenovic van guanyar el primer títol de Grand Slam com a parella, el segon per Mladenovic. No jugaven juntes des del 2015, ja havien disputat una final a Wimbledon (2014), i en el primer torneig des de la seva reunió van guanyar un Grand Slam. La parella rival, les russes Iekaterina Makàrova i Ielena Vesninà optaven a completar el Golden Slam, ja que és l'únic gran torneig que els faltava en el seu palmarès (tres Grand Slams i la medalla d'or olímpica).

La parella defensora del títol, formada per Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová, no va poder retenir el títol degut a la lesió de Mattek-Sands. Šafářová va disputar el torneig fent parella amb Barbora Strýcová.

Caps de sèrie 

  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (quarts de final)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (final)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (2a ronda)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (quarts de final)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campiones)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarts de final)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (1a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (semifinals)

  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (semifinals)
  Shuko Aoyama /  Yang Zhaoxuan (3a ronda)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (3a ronda)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (3a ronda)
  Chan Hao-ching /  Katarina Srebotnik (3a ronda)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (2a ronda)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2018
Competicions tennístiques del 2018